Bane je lahko:

Naselja 
 Bane, Občina Velike Lašče, Slovenija
 Bane Šurbat, Bosna in Hercegovina

Drugo 
 Bane (Zvezdna vrata SG-1), epizoda serije Zvezdna vrata SG-1
 Bane (Batman), izmišljen lik, antagonist v filmih in stripih o Batmanu